Attila est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Attila est un prénom masculin peu usité dans les pays de langue française. En Hongrie c'est le  masculin le plus fréquent ; il se prononce  et en conséquence existe aussi sous la forme plus rare Atilla, cette seconde forme est néanmoins un prénom masculin courant en Turquie. 

Attila est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Attila (), évêque de Zamora ; fêté le 5 octobre.

Souverain 
Attila, roi des Huns, régna sur une partie de l'Europe au , et laissa une légende d'empereur cruel.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Attila József est un des plus grands poètes hongrois.

Arts

Théâtre 
 Attila ou Attila, roi des Huns est le titre d'une tragédie de Pierre Corneille.

Littérature 
 Attila... mon amour, bande dessinée de Jean-Yves Mitton & Franck Bonnet. Glénat, 6 tomes.
 Les Aventures d'Attila, bande dessinée de Derib et Maurice Rosy.

Musique 
 Attila est un groupe de metalcore US ;
 Attila est le titre d'un opéra de Giuseppe Verdi ;
 Attila Dorn est le chanteur du groupe de power-metal german-roumain Powerwolf ;
 Attila Csihar est un chanteur de black metal hongrois ;
 Attila the Hun (1892-1962), chanteur et musicien trinidadien, pionnier du calypso.

Cinéma / Télévision 
 Attila est un film italien muet de Febo Mari, sorti en 1918 ;
 Attila, fléau de Dieu est un film italien de Pietro Francisci sorti en 1954, avec Sophia Loren et Anthony Quinn ;
 Attila le Hun est un péplum américain pour la télévision de Dick Lowry diffusé en 2001 ;
 Attila est un film américain de Emmanuel Itier, sorti en 2013 ;
 Attila Marcel est une comédie française réalisée par Sylvain Chomet et sortie en 2013.

Uniforme 
 On appelle « attila » le justaucorps à brandebourgs traditionnellement porté par les hussards.

Divers 
 Attila est un genre de passereaux de la famille des Tyrannidae.
 Le Sus Scrofa Attila est une espèce de sanglier de très grande taille que l'on rencontre dans les forêts du Caucase.
 L’opération Attila est une opération militaire de l'armée turque visant l'occupation du territoire chypriote par la Turquie. La ligne Attila est le nom donné par les Turcs à la frontière coupant l'île en 1974.
 Le Attila Ungheni est un club moldave de football
 attila-php. est un logiciel de système de gestion de contenu.
 Attila est une maison d'édition française.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom hongrois